Stamme har flere betydninger:
 Stamme (plantedel) – det særlige træk, som gør træer til træer modsat buske.
 Stamme (tale) – en talefejl.
 Stamme (folk) – en folkegruppe.
 Stamme (biologi) – forældet betegnelse for Række (biologi), brugt senest af læger om bakterier. 

Om oprindelse: f.eks at stamme fra et sted.

sv:Stam